Kylltal steht für:

 Wasserkraftwerk Kylltal, Laufwasserkraftwerk und Kulturdenkmal in Trier, Rheinland-Pfalz
 Kylltal-Radweg, Radwanderweg in der Eifel, Rheinland-Pfalz, siehe Kyll-Radweg
 Kylltalbrücke, Autobahnbrücke der Bundesautobahn 60 bei Bitburg, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Kylltalsperre, Stauanlage im Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, siehe Stauanlage Kronenburg

Siehe auch:
 Kyll (Begriffsklärung)